Plewki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Plewki, village du powiat d'Ostrołęka  
 Plewki, village du powiat de Wyszków 

dans la voïvodie de Podlachie
 Plewki, village 

dans  la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Plewki, village